Fernández Meyzán puede hacer referencia a:

Arturo Fernández Meyzán (1906–1999),	futbolista y entrenador peruano.
Eduardo Fernández Meyzán (1923–2002), futbolista y entrenador peruano. 
Teodoro Fernández Meyzán (1913–1996), futbolista peruano, más conocido como Lolo Fernández.